Сельцо — многозначное слово.

 Сельцо́ — вид населённого пункта, а также имя собственное (топоним) географических объектов:

Усадьба 
 Сельцо — усадьба в Петергофском уезде Санкт-Петербургской губернии принадлежавшая К. Е. Сиверсу (после 1852 года — Николаю Ивановичу Корфу).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сельцо — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Сельцо — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия

Архангельская область 
 Сельцо — деревня в Виноградовском районе.

Брянская область 
 Сельцо — город.
 Сельцо — деревня в Брянском районе.
 Сельцо — деревня в Дятьковском районе.
 Сельцо — деревня в Клетнянском районе.
 Сельцо — деревня в Рогнединском районе.

Владимирская область 
 Сельцо — деревня в Гороховецком районе.
 Сельцо — деревня в Ковровском районе.
 Сельцо — деревня в Муромском районе.
 Сельцо — село в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Сельцо — деревня в Сокольском районе.
 Сельцо — деревня в Устюженском районе.
 Сельцо — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Сельцо — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Сельцо — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Сельцо — деревня в Вичугском районе.
 Сельцо — деревня в Савинском районе.
 Сельцо — деревня в Юрьевецком районе.

Калужская область 
 Сельцо — деревня в Барятинском районе.
 Сельцо — деревня в Мосальском районе.

Костромская область 
 Сельцо — деревня в Костромском районе.
 Сельцо — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Сельцо — посёлок в Волосовском районе.
 Сельцо — деревня в Волосовском районе.
 Сельцо — деревня в Тихвинском районе.
 Сельцо — посёлок в Тосненском районе.

Московская область 
 Сельцо — деревня в сельском поселении Островецкое Раменского района.
 Сельцо — деревня в сельском поселении Константиновское Раменского района.

Нижегородская область 
 Сельцо — деревня в Городецком районе

Новгородская область 
 Сельцо — деревня в Батецком районе.
 Сельцо — деревня в Мошенском районе.
 Сельцо — деревня в Новгородском районе.
 Сельцо — деревня в Солецком районе.
 Сельцо — деревня в Холмском районе.

Псковская область 
 Сельцо — деревня в Дедовичском районе.
 Сельцо — деревня в Локнянском районе.
 Сельцо — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Сельцо — деревня в Вяземском районе.
 Сельцо — деревня в Гагаринском районе.
 Сельцо — деревня в Демидовском районе.
 Сельцо — деревня в Духовщинском районе.
 Сельцо — деревня в Новодугинском районе.
 Сельцо — деревня в Починковском районе.
 Сельцо — деревня в Руднянский районе.
 Сельцо — деревня в Сафоновском районе.
 Сельцо — деревня в Смоленском районе.
 Сельцо — деревня в Тёмкинском районе.
 Сельцо — деревня в Угранском районе.
 Сельцо — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Сельцо — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Сельцо — деревня в Бежецком районе.
 Сельцо — деревня в Калининском районе.
 Сельцо — деревня в Рамешковском районе.
 Сельцо — деревня в Старицком районе.
 Сельцо — деревня в Марьинском сельском поселении Торжокского района.
 Сельцо — деревня в Осташковском сельском поселении Торжокского района.

Ярославская область 
 Сельцо — деревня в Большесельском районе.
 Сельцо — деревня в Любимском районе.
 Сельцо — село в Ростовском районе.
 Сельцо — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района.
 Сельцо — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района.
 Сельцо — деревня в Угличском районе.
 Сельцо — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Сельцо — село в Гороховском районе Волынской области.
 Сельцо — село в Ковельском районе Волынской области.
 Сельцо — село в Ратновском районе Волынской области.
 Сельцо — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Сельцо — село в Подгаецком районе Тернопольской области.

Железнодорожный пункт 
 Сельцо — железнодорожная станция, расположенная в городе Сельцо Брянской области России.

См. также 
 Сельцо-Воскресенское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.